Bastien ist als männlicher Vorname eine französische Variante von Sebastian sowie ein Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Audrey Bastien (* 1991), französische Schauspielerin
 Benoît Bastien (* 1983), französischer Fußballschiedsrichter
 Dominique Bastien (* 1945), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Fanny Bastien (* 1961), französische Schauspielerin
 Jean Bastien (1915–1969), algerisch-französischer Fußballspieler
 Jean Bastien-Thiry (1927–1963), französischer Lieutenant-colonel und Attentäter
 Jules Bastien-Lepage (1848–1884), französischer Maler
 Louis Bastien (1881–1963), französischer Radrennfahrer und Fechter
 Pierre Bastien (1912–2010), französischer Numismatiker
 Richard Bastien (* 1945), kanadischer Journalist und Wirtschaftswissenschaftler
 Samuel Bastien (* 1996), belgischer Fußballspieler
 Yvonne Bastién (* 1933), argentinische Schauspielerin

Vorname 
 Bastien Arnaud (* 1985), französischer Handballspieler
 Bastien Brière (* 1983), französischer Autorennfahrer
 Bastien Dubois (* 1983), französischer Animator und Regisseur
 Bastien Geiger (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Bastien Girod (* 1980), Schweizer Politiker (GPS)
 Bastien Midol (* 1990), französischer Freestyle-Skier
 Bastien Ribot (* 1986), französischer Jazzmusiker
 Bastien Toma (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Bastien Vivès (* 1984), französischer Comic-Autor

Siehe auch 
 Aldege „Baz“ Bastien Memorial Award
 Bastien und Bastienne
 Bastienne

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname